

Cinema
Placido (Plácido) – film del 1961 diretto da Luis García Berlanga

Persone
 Placido (m. 237) – presbitero romano, venerato come santo
 Placido (515 – 541) – monaco e martire cristiano, venerato come santo

Antonio Placido – politico italiano
Beniamino Placido – giornalista, critico letterario e conduttore televisivo italiano
Brenno Placido – attore italiano
Donato Placido – attore, scrittore, poeta e drammaturgo italiano
Gerardo Placido – attore italiano
Michele Placido – attore, regista e sceneggiatore italiano
Pasquale Placido – avvocato e politico italiano
Placido Titi – monaco e astrologo italiano
Rufio Achilio Mecio Placido – politico romano
Violante Placido – attrice e cantante italiana

Altro
Placido – vino siciliano
Placido – nome proprio di persona italiano maschile

Pagine correlate
San Placido